Butler é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Butler (Alabama)
Condado de Butler (Iowa)
Condado de Butler (Kansas)
Condado de Butler (Kentucky)
Condado de Butler (Missouri)
Condado de Butler (Nebraska)
Condado de Butler (Ohio)
Condado de Butler (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos